Santa Maria Maior ist der Name folgender Orte:

 Santa Maria Maior (Chaves), Gemeinde (Freguesia) im Kreis Chaves, Portugal
 Santa Maria Maior (Funchal), Gemeinde im Kreis Funchal, Madeira, Portugal
 Santa Maria Maior (Lissabon), Gemeinde der Stadt Lissabon, Portugal
 Santa Maria Maior (Viana do Castelo), Gemeinde im Kreis Viana do Castelo, Portugal
 Catedral Sé Patriarcal, Kathedrale des Patriarchats von Lissabon